Łyżwiarstwo figurowe na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2023 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy od 25 do 27 stycznia 2023 w hali Ice Stadium “Claudio Vuerich” w Pontebbie. Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: solistów i solistek.

W odróżnieniu od innych zawodów rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, każdy kraj zrzeszony w Europejskim Komitecie Olimpijskim mógł wystawić w każdej konkurencji po jednym reprezentancie urodzonym między 1 lipca 2006 a 30 czerwca 2008.

Ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę, Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) wykluczyła zawodników i oficjeli z Rosji oraz Białorusi ze wszystkich międzynarodowych zawodów sportowych.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Przypisy 

2023
2023 w łyżwiarstwie figurowym
Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 2023